Paziente – chi si rivolge ad un medico
 Paziente (nome) – nome proprio
 Paziente di Lione – vescovo franco
 Paziente di Metz – vescovo franco